G.I. Joe: A Real American Hero – serie di giocattoli G.I. Joe
 G.I. Joe: A Real American Hero – serie animata del 1983
 G.I. Joe: A Real American Hero – videogioco per computer del 1985
 G.I. Joe: A Real American Hero – serie animata del 1989
 G.I. Joe: A Real American Hero – videogioco per console del 1991